PLANELEC – program komputerowy firmy IGE+XAO wspomagający projektowanie instalacji elektrycznych i pomiarowych na podkładach budowlanych. 

Służy do wykonywania projektów instalacji elektrycznych w zakresie tworzenia planów instalacji (rozmieszczenia aparatury i okablowania) na podkładach budowlanych lub w terenie. Za pomocą programu można nanieść na plan budynku aparaty i urządzenia, przewidziane do zainstalowania w danym pomieszczeniu, następnie określić trasy kablowe (kanały, korytka, uchwyty) oraz umieścić kable i przewody. 

Podobnie jak program SEE Worldwide czy ELCAD, PLANELEC  ma odpowiednie biblioteki symboli i bazę danych technicznych (katalog aparatury), które można modyfikować i uzupełniać o nowe elementy. Katalogi aparatury można importować z innych baz w formacie ASCII i DBF.

Bibliografia 
 Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2009, .

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona

Oprogramowanie w elektroenergetyce